Stazione di Itami – stazione ferroviaria giapponese sulla linea JR West
Stazione di Itami – stazione ferroviaria giapponese delle Ferrovie Hankyū